Dohren (Emsland)
 Dohren (Harburg)